La Serie C 1936-1937 è stata la seconda edizione della terza serie della Divisione Nazionale.

Stagione  
La competizione fu allargata rispetto alla precedente edizione, e formata ora da 76 squadre, di cui sei neoretrocesse e ben ventun neopromosse. L'allargamento del torneo fu deciso l'8 luglio 1936 dal Direttorio Divisioni Superiori onde venire incontro alle esigenze delle squadre centro-meridionali che si erano lamentate delle lunghe trasferte a cui erano costrette e dei relativi costi; il girone D (Italia centro-meridionale) fu dunque scisso in due (con le squadre dell'Italia Centrale nel Girone D e quelle meridionali nel Girone E), e il torneo fu ampliato da 64 a 80 squadre. Fu stabilito che le vincenti dei cinque gironi sarebbero state promosse in Serie B mentre le ultime quattro classificate dei tre gironi settentrionali e le ultime due classificate dei due gironi centro-meridionali sarebbero retrocesse nei campionati di zona di Prima Divisione. Le retrocessioni in questo modo rimasero 16, come in precedenza, ma favorendo la permanenza di un maggior numero di squadre centro-meridionali. Tuttavia al torneo riuscirono a iscriversi solo 76 società. A questo punto, poiché il Girone A comprendeva solo 14 squadre, fu stabilito che sarebbero retrocesse solo le ultime due classificate onde portarlo a sedici a partire dalla stagione successiva.

L'andamento del torneo vide un certo rimescolamento delle forze in campo. Se due delle sei neoretrocesse, il Vigevano (ex Giovani Calciatori Vigevanesi) e il , vinsero i rispettivi raggruppamenti tornando prontamente nella serie cadetta, la Pistoiese fece un triste salto diretto dalla seconda alla quarta categoria a causa di gravi disordini dirigenziali interni. Altre due promozioni furono appannaggio di due squadre che avevano sfiorato l'ascesa l'anno prima, il Padova e soprattutto la , mentre l'Anconitana godette dell'istituzione di un più semplice girone dell'Italia centrale.

Girone A

Aggiornamenti 
Il Gruppo Sportivo Fascio Giovanni Grion di Pola è stato riammesso in Serie C.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1937-1938.
      Retrocesso in Prima Divisione 1937-1938. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

La Pro Gorizia fu poi riammessa in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
Associazione Sportiva Cusiana di Omegna, Società Ginnastica Gallaratese e Associazione Calcio Legnano sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Tutte le retrocesse del girone furono poi riammesse in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Andrea Doria retrocesso dopo aver perso lo spareggio salvezza contro l'ex aequo Corniglianese;, fu in seguito riammesso in Serie C.
Anche Acqui e Derthona furono poi riammessi in Serie C.

 Andrea Doria (dopo spareggio con la Corniglianese: a Genova, 7 giugno 1937, Corniglianese-Andrea Doria 3-1), Carrarese "Pietrino Binelli", Acqui e Derthona retrocesse in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Aggiornamenti 
Prato Sport Club, Unione Sportiva Libertas Rimini e Associazione Sportiva Forlimpopoli sono stati riammessi in Serie C.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Pistoiese e Forlì furono penalizzate con la sottrazione di 1 punto in classifica per rinuncia; la Pistoiese ad una partita di Coppa Italia. La Pistoiese collassò poi economicamente.
Forlì e Forlimpopoli furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Il Molfetta è stato penalizzato con la sottrazione di 2 punti in classifica per altrettante rinunce, di cui una in Coppa Italia.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia

Giornali 
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 La Gazzetta dello Sport, stagione 1936-1937, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca nazionale braidense di Milano,
 Biblioteca civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri 

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
1936